CYI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tw-Afb, Chiayi, Taiwan